A 2000-2001-es német labdarúgó bajnokság másodosztálya a 27. idénye volt a Bundesliga 2-nek. A bajnokságot az 1. FC Nürnberg nyerte meg, mögötte a Borussia Mönchengladbach és a FC St. Pauli jutott fel az első osztályba.

Tabella

Góllövőlista

Jegyzetek

Lásd még 
 2000–2001-es Bundesliga
 2000–2001-es német kupa

Külső hivatkozások 
 Bundesliga honlapja   
 2. Bundesliga @ DFB  
 Kicker.de 

német 2
Német labdarúgó-bajnokságok